Osséni ist der Familienname folgender Personen:

 Agnidé Osséni (* 1995), beninischer Fußballspieler
 Bachirou Osséni (1985–2019), beninischer Fußballspieler